Baia di Duperré – baia al largo della Terra di Graham, in Antartide
 Charles Duperré – ammiraglio francese
 Classe Duperré – seconda classe di escorteurs d'escadre della Marine nationale dopo la fine della seconda guerra mondiale
 Guy-Victor Duperré – parìa di Francia e tre volte ministro navale di Francia